Elvington – miejscowość w dystrykcie Dover, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Elvington – miejscowość w dystrykcie Folkestone and Hythe, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Elvington – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)